Ellmerer ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Ellmerer (* 1956), schweizerische und österreichische Malerin und Zeichnerin
 Hans Ellmerer (1890–1969), österreichischer Politiker